Блауэнштайнер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Блауэнштайнер, Леопольд (1880—1947) — австрийский художник.
 Блауэнштайнер, Эльфрида (1931—2003) — австрийская серийная убийца, вошла в историю австрийской криминологии как «Чёрная вдова».